A Race for a Bride – cortometraggio del 1910 diretto da David Aylott
A Race for a Bride – cortometraggio del 1910 diretto da William F. Haddock
A Race for a Bride – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures e New York Motion Picture 
A Race for a Bride – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Komic Pictures Company
A Race for a Bride – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Sterling Film Company
A Race for a Bride – cortometraggio del 1922 diretto da Challis Sanderson